Ozarba scorpio is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1935 door Berio.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

scorpio
Dier uit het Afrotropisch gebied